Deuel County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Deuel County (Nebraska)
Deuel County (South Dakota)